Letterlijk: Bont (huid)
In de heraldiek: een heraldische kleur: Vair (heraldiek) of Hermelijn (heraldiek)